

Nom de famille
Anders Wendin (né en 1975) est un musicien rock suédois.

Toponyme
Wendin est une ancienne graphie pour Vendin.

Voir aussi
Vendin